1,1-dibromoetano – composto chimico di formula Br--
1,2-dibromoetano – composto chimico di formula Br---Br